Hegedüs Pál (1807–1870) bölcseleti doktor, római katolikus plébános
 Hegedűs Pál (1858–1906) esztéta, főreáliskolai tanár
 Hegedűs Pál (1861–1944) honvédtiszt, vezérőrnagy, altábornagy